

Patronyme 
 Charles Nolin (1837-1907), homme politique canadien
 Gena Lee Nolin (née en 1971), actrice et modèle américaine
 Jean-Baptiste Nolin (1657-1708), cartographe et graveur français
 Joseph Nolin (1866-1925), homme politique provincial canadien
 Patricia Nolin (née en 1940), actrice québécoise
 Pierre Claude Nolin (né en 1950), homme politique canadien
 Sean Nolin (né en 1989), joueur de baseball américain

Homonymie de patronyme